

Freguesias portuguesas
 Vimieiro (Arraiolos)
 Vimieiro (Braga)
 Vimieiro (Santa Comba Dão)

Ver também
 Conde do Vimieiro — título nobiliárquico português

Desambiguações de topônimos